Šanov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Šanov, Gemeinde im Okres Zlín
 Šanov, Gemeinde in Okres Rakovník, siehe Šanov u Rakovníka
 Šanov, Gemeinde in Okres Znojmo, siehe Šanov nad Jevišovkou
 Šanov, Ortsteil von Červená Voda (Tschechien), Okres Ústí nad Orlicí
 Šanov, Ortslage von Teplice, Okres Teplice
 Teplice-Šanov, früherer Name der Stadt Teplice, Okres Teplice

Siehe auch:
 Iwan Nikolajewitsch Sanow (1919–1968) 
 Satz von Sanov